Алекса́ндр Хохлачёв:
 Хохлачёв, Александр Игоревич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Хохлачёв, Александр Митрофанович (1918—1941) — советский военный лётчик, Герой России.